Saint-Bauzile puede referirse a: 

 Saint-Bauzile (Ardèche), comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Bauzile (Lozère), comuna francesa situada en Lozère.